The Program ist der Originaltitel folgender Werke:

 The Challenge – Die Herausforderung, US-amerikanischer Film von David S. Ward (1993) 
 The Program – Um jeden Preis, US-amerikanischer Film von Stephen Frears (2015)
 Die Sekte (Roman), Roman von Gregg Hurwitz (2004)